Олексій Сергійович Непомнящий (  2 січня 1980) — російський та український журналіст і редактор. Головний редактор української ділової щоденної газети «Капітал».

Біографія 

Народився 2 січня 1980 року в Красноярську. У 2002-му закінчив математичний факультет Красноярського державного університету (зараз — інститут математики та фундаментальної інформатики Сибірського федерального університету) за фахом «прикладна математика».

У 2004–2005 роках — кореспондент щотижневого ділового журналу «Діловий квартал-Красноярськ». Протягом 2005–2006 — редактор додатків, заступник головного редактора красноярського бюро ділової щоденної газети «Коммерсантъ». У 2006-му призначений головним редактором уральського випуску щотижневого журналу «Деньги», що видавався ВД «Коммерсантъ» у Єкатеринбурзі.

У 2007 році повернувся до Красноярську, де призначений головним редактором ділового тижневика «Бизнес-актив». Наступного року переїхав до Москви, де працював у діловому щотижневому журналі SmartMoney (видавничий дім Sanoma Independent Media), інтернет-виданні Slon.ru, щоденній діловій газеті «Ведомости» (видання того ж Sanoma Independent Media).

У 2012 році став продюсером сайту газети «Известия» (ВД iNews), де займався розвитком інтернет-версії газети. З січня 2013 року — головний редактор української ділової щоденної газети «Капітал».

Див. також 

 Газета «Капітал»

Примітки

Джерела 

 .

Посилання 

 «Ведомости»: блог Алексея Непомнящего

Російські журналісти
Українські журналісти
Українські редактори
Капітал (газета)